Tachypeza — рід двокрилих комах родини Hybotidae. Включає 28 видів.

Поширення 
Поширені в Європі та Північній Америці.

Види 
T. annularis Melander, 1928
T. binotata Melander, 1928
T. brachialis (Melander, 1902)
T. clavipes Loew, 1864
T. corticalis (Melander, 1902)
T. discifera Melander, 1928
T. distans Melander, 1928
T. dolorosa Melander, 1928
T. excisa Melander, 1928
T. fenestratus (Say, 1823)
T. fennica Tuomikoski, 1932
T. fuscipennis (Fallen, 1815)
T. heeri Zetterstedt, 1838
T. hispanica Chvala, 1981
T. humeralis Melander, 1928
T. inusta (Melander, 1902)
T. nubila (Meigen, 1804)
T. portaecola (Walker, 1849)
T. postica (Walker, 1857)
T. pruinosa Coquillett, 1903
T. rostrata Loew, 1864
T. sericeipalpis Frey, 1913
T. subnubila Raffone, 2003
T. tanaisense Kovalev in Chvala, 1975
T. truncorum (Fallen, 1815)
T. vittipennis (Walker, 1857)
T. winthemi Zetterstedt, 1838
T. yinyang Papp & Foldvari, 2001

Примітки

Посилання 

Hybotidae
Роди двокрилих